Ракел Атаво (, до заміжжя Копс-Джонс (Kops-Jones) ) — колишня американська професійна тенісистка, що спеціалізується на парній грі.

Значні фінали

Прем'єрні обов'язкові та з чільних 5-ти

Пари: 3 (2 титули)

Фінали WTA

Парний розряд: 18 титулів, 8 поразок

Досягнення в парному розряді

Посилання на джерела

Зовнішні посилання  
 
 

Спортсмени з Каліфорнії
Тенісистки США